Oakbank kan syfta på följande platser:

Australien 

 Oakbank (ort i Australien), South Australia, Adelaide Hills,

Kanada 

 Oakbank (ort i Kanada), Manitoba, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar